Power kan henvise til flere artikler:

Musik 
 Power (album) – et musikalbum udgivet af Tower of Power i 1988
 Power (EP) – en EP udgivet af Gundogs i 1997

Erhverv 
 Power (varehuskæde) – en varehuskæde som sælger forbrugerelektronik og hårde hvidevarer

It 
 POWER – en processor fra IBM
 Power (styresystem) – et styresystem fra IBM
 Power Macintosh – en serie computere fra Macintosh

Geografi 
 Power County – et område i Idaho, USA

Tidsskrifter 
 Power Magazine – et svensk tidsskrift om biler